Benjamin Harrison Freedman – politico statunitense
 Daniel Freedman – fisico statunitense
 Doris Freedman – attivista e critico d'arte statunitense
 Dougie Freedman – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Gerald Freedman – regista teatrale, paroliere e librettista statunitense
 Joshua Seth Freedman – doppiatore, conduttore televisivo e illusionista statunitense
 Michael Freedman – matematico statunitense
 Stuart Freedman – fisico statunitense
 Wendy Freedman – astronoma canadese
 Winifred Freedman – attrice e cantante statunitense